Rheinwald è un comune svizzero di 645 abitanti del Canton Grigioni, nella regione Viamala.

Geografia fisica 
Rheinwald è situato alle sorgenti del Reno Posteriore sul versante settentrionale del Passo dello Spluga; dista 49 km da Roveredo, 57 km da Coira e 59 km da Bellinzona.

Storia 
La zona di Rheinwald, inizialmente nota come Valle Reni, era stata colonizzata già a partire dal Medioevo da comunità romance. 

Le frazioni dell’alta valle sono state per secoli parte della signoria della famiglia De Sacco di Mesocco. Successivamente passarono brevemente nella sfera di influenza dei Von Vaz, che già controllavano la parte bassa. Nel 1493 tutta la zona fu ceduta ai conti Trivulzio di Milano, che erano divenuti signori del Moesano. 

Nella prima metà del Seicento Rheinwald divenne un comune giurisdizionale autonomo ed entrò a far parte delle Lega Grigia. 

Il 1º gennaio 2019 i comuni di Hinterrhein, Nufenen e Splügen si sono nuovamente riuniti per formare il Comune di Rheinwald.

Altri progetti

Collegamenti esterni